Giuseppe Russo – attore e cantante italiano
Giuseppe Russo – calciatore italiano (1983)
Giuseppe Russo – carabiniere italiano (1928-1977)
Giuseppe Russo – politico italiano (1920-2007)
Giuseppe Russo – politico italiano (1936-2011)
Giuseppe Russo – presbitero italiano (1966), sottosegretario dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica
Giuseppe Russo – bioartista creatore dell'arte del fenotipo nei polli domestici (1986)
Giuseppe Russo – giocatore di football americano italiano (1991)
Giuseppe Russo – direttore editoriale della casa editrice Neri Pozza.